

Geografia
 Circondario di Savoca – circondario del Regno delle Due Sicilie
 Savoca – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Persone
 Daniele Savoca – attore italiano
 Nancy Savoca – regista e sceneggiatrice statunitense